Le terme plâtre peut désigner soit :
 en premier lieu un matériau pulvérulent ou sous forme de poudres, fabriqué à partir de gypse,
 une pâte constituée d'un mélange de ces poudres et d'eau (plâtre gâché ou réhydraté) utilisable assez rapidement après malaxage pour couvrir ou créer des formes solides après séchage, 
 tout matériau consolidé, élément ou matériau de construction, montage technique ou œuvre d'art obtenu par ce dernier procédé à partir du premier matériau pulvérulent de base. Voici quelques exemples :
 Une plaque de plâtre est un composant industrialisé du bâtiment.
 Dans le domaine des beaux-arts, un plâtre est une sculpture moulée en plâtre utilisé comme modèle en dessin pour l'apprentissage de la construction d'après modèle.
 Par métonymie de la première acception, le terme désigne en traumatologie ou orthopédique une immobilisation forcée d'un membre fracturé. Ainsi, en médecine, un plâtre est un système de tissus durcissables servant à immobiliser un membre pour répondre à un traumatisme.

Le plâtre vif peut désigner le plâtre gâché à utiliser. Le plâtre mort est un plâtre gâché avec un excès d'eau, parfois volontairement avec dix volumes supplémentaires d'eau pour obtenir une charge ou pigment. Il existe aussi le plâtre cru et le plâtre cuit, voire le plâtre cuit à mort avec des acceptions différentes suivant les techniques. 

Mais il existe d'autres acceptions :
Un plâtre est une désignation péjorative d'un camembert peu savoureux, voire d'un mauvais fromage pas assez affiné.
 Plâtre désigner en argot l'argent, le flouse que, peut-être par jeu de mots, le porteur gâche, lâche, perd ou utilise de mauvaise façon.